

Населені пункти та їхні частини
 Вонвольниця — гміна в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Вонвольниця — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вонвольниця — село в гміні Вонвольниця Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Вонвольниця — колонія в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства

Примітки